7-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в ТОП-дивизионе был проведен с 2 по 8 апреля 2001 года на аренах городов штата  (): Миннеаполиса (Mariucci Arena), Фридли (Columbia Arena), Блэйна (Schwan Super Rink), Рочестера (Rochester Olmstead Recreation Center), Сент-Клауда (National Hockey Center), Плимута (Ice Center).

Регламент 
В играх ТОП-дивизиона приняло участие 8 команд — 7 лучших команд прошлогоднего турнира и команда  Казахстана — победитель турнира в группе B Чемпионата мира 2000 года. Согласно регламенту, команды были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е. Команда, занявшая последнее место выбывала в I дивизион Чемпионата мира 2003 года.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 

Итоговое положение команд

По итогам турнира сборная команда  Казахстана будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2003 года.

Индивидуальные награды

I дивизион 
Игры команд I дивизиона прошли c 20 по 25 марта 2001 года в Бриансоне ().

По итогам турнира сборная команда  Швейцарии будет выступать в ТОП-дивизионе Чемпионата мира 2003 года среди женских команд.

По итогам турнира сборные команды  Норвегии и  Дании будут выступать во II дивизионе Чемпионата мира 2003 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3833441895 ISBN 978-3833441899

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика чемпионата на сайте ИИХФ 
 Результаты и статистика чемпионата 
 2001 Women’s World Hockey Championship 
 Официальные результаты и статистика чемпионата. Архив ]

Апрель 2001 года
Спорт в США в 2001 году
Ж
2001
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Миннесоте
Чемпионаты мира в США